

Cinema 
 I cavalieri della vendetta (Riders of Vengeance) – film del 1919 diretto da John Ford
 I cavalieri della vendetta (Llanto por un bandido) – film del 1963 diretto da Carlos Saura

Fumetto 
Cavalieri della vendetta – personaggi di W.I.T.C.H.